FPN est un sigle qui peut désigner :
 Faculté pluridisciplinaire de Nador, un établissement d'enseignement supérieur situé à Selouane au Maroc ;
 Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (en français, Faculté de sciences politiques de l'université de Belgrade).
 Fiche Professionnelle du Nucléaire, utilisée au CEA.